Angelique Kerber era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta da Alizé Cornet nei quarti di finale.

In finale Caroline Garcia ha sconfitto Bianca Andreescu con il punteggio di 6(5)-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
  Belinda Bencic (ritirata)
  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Simona Halep (semifinale, ritirata)
  Veronika Kudermetova (ritirata)

  Amanda Anisimova (quarti di finale) 
  Martina Trevisan (primo turno) 
  Ljudmila Samsonova (primo turno) 
  Alizé Cornet (semifinale)

Wildcard 

  Sabine Lisicki (quarti di finale)
  Tatjana Maria (secondo turno)

  Jule Niemeier (secondo turno)

Qualificate 

  Anastasija Gasanova (primo turno)
  Julija Hatouka (primo turno)

  Kamilla Rachimova (secondo turno) 
  Katie Swan (secondo turno)

Lucky loser 

  Misaki Doi (primo turno)

  Tamara Korpatsch (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bad Homburg Open 2022